Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2014 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 4 tot en met 10 augustus 2014. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Rexall Centre in de Canadese stad Toronto.

Het enkelspel werd gewonnen door Jo-Wilfried Tsonga. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 7-5 en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 en 6-3.

Het toernooi van 2014 trok 148.341 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Montreal/Toronto
2014